Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Portugal Open 2013 nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl sedmý hráč světa Juan Martín del Potro z Argentiny, který se před zahájením odhlásil pro nemoc.

Soutěž dvouhry vyhrál druhý nasazený Švýcar Stanislas Wawrinka, který ve finále zdolal španělskou turnajovou jedničku a světovou čtyřku Davida Ferrera ve dvou sadách 6–1 a 6–4.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazená měli volný los do druhého kola.
  David Ferrer (finále)
  '''Stanislas Wawrinka (vítěz)
  Andreas Seppi (semifinále)
  Fabio Fognini (čtvrtfinále)
  Julien Benneteau (1. kolo)
  Benoît Paire (2. kolo)
  Horacio Zeballos (1. kolo)
  Tommy Robredo ''(čtvrtfinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry

Portugal Open 2013